Комітет спасіння України, що на початку 1919 року оголосив себе в Кам'янці-Подільському всеукраїнською владою;
 Комітет спасіння України — ініціатива колишніх високопосадовців України часів президентства Віктора Януковича, що претендує на звання «тіньового (альтернативного) уряду України у вигнанні».